Éder Lima (ur. 1984) – rosyjski futsalista pochodzenia brazylijskiego
 Éder Lima – brazylijski zapaśnik